Alysse peut désigner :
 Alysse, une corvette des Forces navales françaises libres (FFL), durant la deuxième guerre mondiale ;
 alysse (ou alysson) est la francisation dAlyssum, un genre du règne végétal :
 alysse de Loiseleur ou alysse des sables, voir Alyssum loiseleurii ;
 alysse à calices persistants, voir Alyssum alyssoides ;
 alysse de Corse, voir Alyssum corsicum ;
 alysse des champs, voir Alyssum simplex, Alyssum minus ;
 alysse des montagnes, voir Alyssum montanum ;
 alysse de Lapeyrouse, voir Alyssum lapeyrousianum ;
 alysse à feuilles en coin, voir Alyssum cuneifolium.